— популярная японская серия ранобэ, написанная Исуной Хасэкурой, с иллюстрациями Дзю Аякуры. В 2007 году число проданных экземпляров, согласно «Майнити симбун», превысило 500 тысяч, а в 2008 — уже 2,2 млн экземпляров.
Всего же выпущено 24 тома «лайт-новел» (14 основных и десять «побочных историй», которые носят название Side Colors и Spring Log.
Несмотря на официальное завершение серии на 17 томе, осенью 2016 года продолжился выпуск как спин-оффа основной сюжетной линии «Волчица и пряности» (сборники рассказов Spring Log), так и сиквела «Волчица и пергамент». На апрель 2021 года обе серии насчитывают по 5 томов.
Несмотря на то, что «Волчица и пряности» написана в жанре фэнтези, она выделяется из других произведений подобного жанра, так как герои по большей части вращаются в мире торговли и товарно-денежных отношений, а не в мире меча и магии.

Манга, нарисованная Кэйто Коумэ, публиковалась в журнале Dengeki Maoh с сентября 2007 года по декабрь 2017-го, а аниме, снятое по мотивам романов, было показано в 2008 году. Позже по сюжету произведения вышла видеоигра в жанре «симулятор свиданий», предназначенная для платформы Nintendo DS.
Также на начало 2019 года анонсирована VR-игра от студии Spicy Tails. 25 февраля 2022 года было объявлено о выпуске нового аниме.

Название 
Интересно отметить некоторую несогласованность в названии сериала. По-японски произведение называется «狼と香辛料», то есть «Волчица и специи» (вернее, «волк», японские существительные не имеют категории рода). В английском же заголовке (его можно видеть на том же официальном сайте) эти слова идут в обратном порядке, то есть «Специи и волк» (у оригинальных «лайт-новел» английского перевода заголовка нет, но все 17 томов имеют иной подзаголовок на английском языке: «Merchant meats spicy wolf»). В существующих неофициальных переводах аниме встречается как один, так и другой порядок слов. Официальным русским переводом является «Волчица и пряности».

Сюжет 
Крафт Лоуренс — двадцатипятилетний странствующий торговец, мечтающий накопить денег на обустройство собственного магазина. Вот уже семь лет, как он путешествует по городам, набираясь опыта в торговле. Однажды он встречает языческое божество, волчицу Холо, которой более 600 лет. Она выглядит как юная девушка с волчьими ушами и хвостом и представляется божеством-покровительницей урожая. Холо многие годы провела в деревне Пасро, но прогресс не стоит на месте, и местные жители перестали нуждаться в её покровительстве. Поэтому волчица решает вернуться в родные места, а Лоуренс ей в этом помогает, сопровождая на север, на её родину.

Список персонажей 

 — 25-летний странствующий торговец, зарабатывающий куплей-продажей в различных городах. Когда ему было двенадцать, он стал учеником своего родственника, бывшего торговцем, а в восемнадцать начал свой путь и самостоятельную жизнь. Его мечта и цель — накопить достаточно денег и открыть свой магазин, и вот уже 7 лет он стремится к ней, обретая опыт в торговле. Однажды он встречает Холо и соглашается взять её с собой, помочь добраться до севера, её родины. Холо же по пути помогает ему, давая мудрые советы и используя обострённые волчьи чувства. Постепенно, по мере продвижения, и Лоуренс, и Холо проявляют взаимные усиливающиеся чувства, привязанность и заботу друг о друге. Хоть Лоуренс и редко показывает своё отношение и чувства к Холо, тем не менее, он по-настоящему заботится о ней. Вместе они не только выходят из множества неприятных ситуаций, но и увеличивают свой денежный капитал. Холо дорога Лоуренсу, но он старается не показывать открыто свои чувства. Лоуренс очень добрый, расчётливый и разумный. Он упоминал, что за свою жизнь был атакован волками восемь раз. Наконец, в завершении сериала, Крафт Лоуренс открыто признаётся Холо в любви, жертвуя ради неё своей мечтой на том этапе, а она отвечает ему взаимностью.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — волчица, божество урожая, родом из северных земель, которые называются Йойс. Она заключила договор с жителями городка и деревни Пасро, пообещав обеспечивать хороший урожай пшеницы каждый год. Но время шло, и жители города и деревни стали всё меньше верить в Холо, и уже не надеялись на неё, как когда-то. По этой причине Холо решила покинуть деревню, спрятавшись в пшенице в телеге странствующего торговца Лоуренса, и вернуться на север, в то место, где она родилась и которое считает своим домом. Холо путешествует вместе с Лоуренсом из города в город, попутно помогая своему спутнику решать различные проблемы (хотя иногда их причиной является она). Холо принимает форму юной девушки с волчьими ушками и длинным пушистым хвостом. Также она может принимать свою истинную форму — огромной волчицы, наводящей страх на людей. Чтобы изменить форму, ей нужно либо выпить немного крови, либо съесть зёрна пшеницы. Представилась как «Холо, Мудрая Волчица из Йойс». Способна хорошо отличать правду от лжи. Практически всё время Холо была одинока, поэтому иногда она показывает хрупкую сторону своей души. Холо полагается на Лоуренса, поскольку боится одиночества, что Лоуренс очень хорошо понимает, будучи странствующим торговцем, и по-своему старается поддерживать и утешать её. Также Холо хорошо осознаёт и боится такой огромной разницы в продолжительности их жизней. Для неё человеческая жизнь словно мгновение. Холо довольно сильно боится снова остаться в одиночестве, хоть и скрывает это за своими шутками. Но, несмотря на то, что поначалу она шутит о своей привязанности и чувствах к Лоуренсу, она медленно, но верно влюбляется в него. Со временем она также начинает испытывать к Лоуренсу глубокие чувства. Она обожает вкусную еду и алкоголь, сладкое, но особенно любит яблоки. Холо гордится своим хвостом и постоянно проявляет особую заботу о нём: расчёсывает, гладит, поддерживает в ухоженном состоянии.
 Сэйю: Ами Косимидзу

 — опытная пастушка из подконтрольного церкви города Рубинхейген. Её помощником и верным другом является пастуший пёс по имени Энек. Мечта Норы — бросить свою нынешнюю работу и стать профессиональной портнихой, поэтому она соглашается помочь Лоуренсу и Холо и идёт на опасную контрабанду золота. Её считают колдуньей и язычницей из-за рода занятий и способности выпасать стадо овец на пастбищах, кишащих волками, не потеряв при этом ни одной овцы.
 Сэйю: Маи Накахара

 — этот персонаж присутствует только в аниме, однако имеет мужской аналог в основном произведении. В оригинале её прототипом выступает Ярэй, однако Хлоя имеет более близкие отношения с главным героем. Она — жительница Пасро, давно знакома с Лоуренсом, который учил её премудростям торговли. Хлоя уважает его как учителя и хорошего друга. Их дружба распалась, когда Хлоя вместе с гильдией Медио пыталась схватить Холо и передать её церкви. На первое место Хлоя ставит собственное благополучие и жителей деревни. Судьба же Ярэя и Хлои развернулась кардинально иным образом.
 Сэйю: Каори Надзука

Отзывы и критика 
В 2005 году Хасэкура отправил первую рукопись из серии на конкурс «Dengeki Novel Prize» издательства ASCII Media Works, где его произведение получило серебряную медаль.

10 февраля 2006 года первая повесть была опубликована, на 2008 год было издано девять томов под лейблом «Dengeki Bunko» издательства ASCII Media Works.

В США повести лицензированы американской компанией Yen Press. Первый том издан в декабре 2009 года.

Серия выходила с подзаголовком «Merchant meats spicy wolf». Неизвестно, что в действительности означает слово meats в подзаголовке, но считается, что это просто искажённая форма английского слова meets ().

Серия пользуется большой популярностью у читателей. В мае 2008 года ASCII Media Works заявило, что в Японии было продано уже более 1,2 млн копий первых семи томов. Газета «Майнити симбун» отмечает, что Spice and Wolf — это «уникальное фэнтези», потому что сюжет серии концентрируется на экономике и торговле, а не на таких типичных для жанра фэнтези вещах, как магия и меч.

Аниме 

Аниме состоит из тринадцати серий (из них одна OVA-серия). С июля 2009 года идёт показ второго сезона сериала, «Волчица и пряности 2» («狼と香辛料II»). Сериал создавался тем же режиссёром (Такэо Такахаси), но на другой студии. Однако колорит остался прежним. Появились новые персонажи, а большинство прежних (за исключением главных героев, Холо  и Лоуренса) больше не показывалось. Кроме того, предваряя второй сезон, 28 апреля 2009 года вышла «нулевая» OVA-серия, названная «Волчица и янтарная меланхолия» («狼と琥珀色の憂鬱»). Серия имеет длительность около 23 минут и поставлена по одной из «побочных» глав 7-го тома ранобэ..

25 февраля 2022 года было объявлено о выпуске нового аниме

Музыка 
Начальные темы
 
 Исполняет Нацуми Киёура

 
 Исполняет Акино Араи

Завершающие темы
 
 Исполняет Rocky Chack
 «Perfect World»
 Исполняет Rocky Chack

В русской дублированной версии студии «Реанимедия» обе заставки первого сезона исполняет Алёна Беседа, а второго Анастасия Чеботарёва

Манга 
27 сентября 2007 года в сэйнэн-журнале Dengeki Maoh издательства MediaWorks начала выходить манга-адаптация Spice and Wolf по сюжету Исуны Хасэкуры с иллюстрациями мангаки Кэйто Коумэ. Последняя, сотая, глава была издана в февральском выпуске журнала за 2018 год, 27 декабря 2017 года.

Компания MediaWorks выпускала главы в виде томов, танкобонов. 27 марта 2008 года вышел первый танкобон, куда входит первые шесть глав манги, последний, 16-й, был издан 27 февраля 2018 года.

Компания Kadokawa Media выпускает мангу «Волчица и пряности» на китайском языке в Тайване. Компанией Yen Press на New York Comic Con 2009 года было объявлено о приобретении права на выпуск манги на английском языке в Северной Америке. Компания «Реанимедиа» приобрела эксклюзивную лицензию на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и в странах Балтии и начала выпуск под названием «Волчица и пряности» в партнёрстве с издательским домом «Истари комикс». Первый том на русском языке вышел 25 декабря 2009 года.

Манга выпускается в традиционной чёрно-белой цветовой палитре, с несколькими цветными страницами на том.

Список томов манги

Список томов ранобэ

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 «Spice and Wolf» на сайте MediaWorks.
 Официальный блог автора ранобэ Spice and Wolf
В базах данных

 Рецензии
 Рецензия третьего тома ранобэ на сайте Anime News Network
 Рецензия первого тома манги на сайте Anime News Network
 Рецензия первого сезона аниме на сайте Anime News Network
 Рецензия первого сезона аниме на сайте THEM Anime

Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Симуляторы свиданий
Reanimedia
Компьютерные игры, разработанные ASCII Media Works
Brain’s Base